Испытательный срок — кинофильм СССР (1960)
 Испытательный срок — кинофильм США (1977)